Ел Баријалито има више значења:

 Ел Баријалито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Баријалито, Ел Пичал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Баријалито (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику